Модра може бити:

 Модра, плава
 Модра боја, плава боја

или

 Модра (град), град у округу Пезинок, Братиславски крај, Словачка Република
 Модра (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Модра (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република
 Модра Стена, насељено мјесто у општини Бабушница, Република Србија